Доње Левиће је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 51 становника.

Демографија 
У насељу Доње Левиће живи 71 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 48,4 година (46,8 код мушкараца и 50,1 код жена). У насељу има 28 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,11.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији